Jméno a příjmení Václav Vlasák se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Václav Vlasák (fotograf) (1880–1955) – český portrétní fotograf 
 Václav Vlasák (hudebník) (* 1955) – baskytarista skupiny Limetall a bývalý baskytarista skupiny Citron a zvukový režisér 
 Václav Vlasák (jazykovědec) (1931–2014) – český jazykovědec zabývající se francouzštinou 
 Václav Vlasák (kněz) (* 1946) – český římskokatolický kněz, kanovník litoměřické kapituly 
 Václav Vlasák (soudce) (1864–?) – prvorepublikový soudce nejvyššího správního soudu a ústavního soudu